La géophysique est une discipline scientifique faisant partie des sciences de la Terre.
 « Géophysique » est le surnom donné par les financiers à une entreprise spécialisée dans la sismique pétrolière, la Compagnie générale de géophysique (CGG), devenue CGGVeritas en 2007.